Koner ist der Familienname folgender Personen:

 Max Koner (1854–1900), Berliner Porträtmaler
 Pauline Koner (1912–2001), US-amerikanische Tänzerin, Choreographin, Tanzlehrerin und Autorin
 Sophie Koner (1855–1929), deutsche Malerin
 Wilhelm Koner (1817–1887), deutscher Bibliothekar, Philologe, Historiker und Geograph

Siehe auch:
 Kohner
 Cohner